Mirandopolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Mirandopólis, ort, São Paulo, Mirandópolis, 
 Mirandópolis (kommun i Brasilien), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar